Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu – jeden z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, kształcący w dyscyplinach inżynieria chemiczna oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Utworzony z dniem 1 października 2019 roku w związku z likwidacją dotychczasowego Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa.

Władze wydziału 
 Dziekan – dr hab. inż. Marcin Kostrzewa, prof. UTH Rad
 Prodziekan  – dr hab. inż. Paweł Religa, prof. UTH Rad.

Oferta kształcenia 

 Technologia Chemiczna – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynier) i II stopnia (magister)
 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynier) i II stopnia (magister)
 Towaroznawstwo – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynier) i II stopnia (magister)
 Menadżer Produktu – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynier), profil praktyczny
 Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynier), profil praktyczny
 Bezpieczeństwo i jakość żywności – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynier), profil praktyczny

Struktura wydziału
 Katedra Fizykochemii i Technologii Materiałów (Kierownik Katedry: dr hab. inż. Marcin Kostrzewa, prof. UTH Rad. )

 Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska (Kierownik Katedry: dr hab. inż. Paweł Religa, prof. UTH Rad. )
 Katedra Zarządzania i Jakości Produktu (Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska )
Katedra Chemii Przemysłowej (Kierownik Katedry: dr hab. inż. Anita Białkowska, prof. UTH Rad.

Przypisy 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa